|}

Die Linha da Póvoa ist eine Eisenbahnstrecke an der Nordküste von Portugal. Die Strecke wurde mittlerweile geschlossen und eine neue Verbindung dem Vorortverkehrsnetz von Porto angeschlossen.

Geschichte 
Die erste Teilstrecke der Linha da Póvoa wurde am 1. Oktober  1875 als erste portugiesische Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 900 mm eröffnet und stellte eine Schienenverbindung
mit einer Länge von 27,7 km zwischen Porto und Póvoa de Varzim dar. Später folgten die Teilstücke Póvoa de Varzim – Fontaínhas (Ramal de Famalicão) mit 15,6 km am 7. August 1878 und
schließlich von Fontaínhas nach Vila Nova de Famalicão an der Linha do Minho am 12. Juni 1881. Hinzu kam 1893 eine Stichbahn von Senhora da Hora
zum Hafen Porto de Leixões. Dieser Abschnitt wurde 1966 stillgelegt. Betreiber war die Caminho de Ferro do Porto á Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão (PPF).
1928 wurde die Linie mit der Guimaraes-Linie in der Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal (NP) zusammengefasst und in 1000 mm umgespurt.

Aktuell 

Am 31. Dezember 1995 wurde das  Teilstück der Linha da Póvoa von Póvoa nach Famalicão geschlossen. 1999 wurde die Linha da Póvoa der Metro do Porto zugeordnet. Abgeschlossen wurde dieser Übergang mit der Schließung der Strecken von Senhora da Hora nach Póvoa und von Senhora da Hora nach Trofa (Linha de Guimarães) im Jahre 2002.

Literatur 
 

Povoa
Spurweite 1000 mm